Les rails sont de longues barres d’acier profilées, qui mises bout à bout servent à former un chemin de fer
 Par extension, le rail désigne l’ensemble des activités liées aux chemins de fer.
 Le mot désigne également un dispositif de séparation du trafic maritime dans les détroits comme le pas de Calais.
 Un rail de sécurité est un garde-fou.
 Un rail est un dispositif de fixation pouvant équiper certaines armes afin de permettre l'ajout d'accessoires.
 Par analogie, on désigne par rail un petit tas de drogue (généralement de la cocaïne) disposé en ligne sur un miroir (ou une autre surface plane), à l’aide d’une lame de rasoir. Cette disposition permet au consommateur d’inspirer la drogue directement dans le nez à l’aide d’un petit tube.

Voir aussi 

 
 Raï